Александра Николета Ангел (; 28 июля 1997) — румынская женщина-борец вольного стиля, призёр чемпионата мира 2022 года и чемпионата Европы 2018 года.

Спортивная карьера 
В 2017 году на чемпионате Европы среди молодёжи до 23 лет в Венгрии заняла третье место. В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске завоевала бронзовую медаль, обыграв на туше опытную россиянку Елену Перепёлкину. В июне 2018 года стала бронзовым призёром чемпионата Европы U23 в Стамбуле. В ноябре 2018 года стала второй на чемпионате мира U23 в Бухаресте, проиграв в финале Бусе Тосун из Турции. В апреле 2019 года на чемпионате Европы в Бухаресте, заняла 4 место, уступив в схватке за 3 место россиянке Татьяне Морозовой.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Европы по борьбе среди юниоров 2017 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2017 — ;
 Чемпионат мира по борьбе среди юниоров 2017 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2018 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 15;
 Чемпионат мира по борьбе U23 2018 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2019 — 4;
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 — 4;
 Европейские игры 2019 — 7;
 Чемпионат мира по борьбе 2019 — 8;
 Чемпионат мира по борьбе U23 2019 — 5;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Румынии